Veracruzomyces är ett släkte av svampar. Veracruzomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Veracruzomyces